

Cinema 
Il segreto – film diretto da Ubaldo Maria Del Colle (1913)
Il segreto – film diretto da Enrico Roma (1920)
N.P. - Il segreto  – film diretto da Silvano Agosti (1971)
Il segreto (Le Secret) – film diretto da Robert Enrico (1974)
Il segreto – film diretto da Francesco Maselli (1990)
Il segreto (Secrets) – film diretto da Peter H. Hunt (1992)
Il segreto (Le Secret) – film diretto da Virginie Wagon (2000)
Il segreto – film diretto da Cyop & Kaf (2013)
Il segreto (The Secret Scripture) – film diretto da Jim Sheridan (2016)

Letteratura 
Il segreto (秘密) – racconto di Jun'ichirō Tanizaki (1911)
Il segreto – romanzo di Ezio D'Errico (1943)
Il segreto – romanzo di Giorgio Voghera (1961)
Il segreto (The Secret Scripture) – romanzo di Sebastian Barry (2008)

Televisione 
Il segreto (De pura sangre) – serial televisivo messicano del 1985
Il segreto (El secreto de Puente Viejo) – serial televisivo spagnolo del 2011
Il segreto (Look Again) – episodio della 1ª stagione di Cold Case - Delitti irrisolti
Il segreto (The Weakest Link) – episodio della 2ª stagione di Geni per caso
Il segreto (Intime conviction) – episodio della 4ª stagione de Il giudice e il commissario
Il segreto (The Secrets Issue) – episodio della 2ª stagione di The Latest Buzz
Il segreto (The Secret) – episodio della 1ª stagione di The O.C.
Il segreto (The Secret) – episodio della 1ª stagione de La signora del West

Musica 
Il segreto (per Mariele) – singolo di Cristina D'Avena del 2015

Altro 
Il segreto – libretto di Felice Romani